Брандо Мэттью Итон (; родился 17 июля 1986, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский актёр, наиболее известный своими ролями в таких проектах, как «Декстер», «Втайне от родителей» и «Зоуи 101».

Жизнь и карьера 
Был единственным ребёнком матери-одиночки. Начал играть в спектаклях в 5 лет и продолжал заниматься этим и позже в старшей школе. Окончив среднюю школу в возрасте 17 лет, он решил всерьёз заняться своей карьерой, а в 18 лет ушёл из дома.

Снимался в таких фильмах, как «Гари, тренер по теннису», «Элвин и бурундуки 2» и других. Играл роль Винса Блейка в телесериале «Зоуи 101». Брандо появился в сериале «Втайне от родителей» в роли Гриффина.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1986 году
Киноактёры США